Salettes (Drôme)
 Salettes (Haute-Loire)